Doppelschilling steht für: 
 Doppelschilling (Österreich)
 Doppelschilling (Norddeutschland)